Le championnat de La Réunion de football 2022 ou championnat de Régionale 1 Réunion est la  de la compétition.

Changements 
Le principal changement pour cette saison 2022, est le retour de la Régionale 1 à une poule unique de quatorze équipes.

Promus 
 AS Sainte-Suzanne
 JS Sainte-Rosienne

Relégués de l'édition précédente 
 SDEFA
 AS Bretagne
 ACF Piton Saint-Leu
 ASC Makes

Les clubs de l'édition 2022

Compétitions

Classement 

 (T) Tenant du titre

 (P) Promu

Matchs 
{{Foot résultat début |mise_à_jour= 
|AFSL|ASE|ASM|ASSS|FCP|JEA|JSSP|SDFC|SPFC|SRFC|SSC|TAM|TBFC|USSM}}

 Barrage de relégation 

 Meilleurs buteurs mise à jour : ''

Articles connexes 
 Coupe de La Réunion de football 2022

Notes et références

Lien externe 
 

2022
La Réunion